Майковський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Анджей Майковський — польський дипломат
 Майковський Іван Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іполит Майковський — український живописець

Польські прізвища